Aegerter  est un nom  d'origine suisse, ce nom peut aussi s'écrire Aegerther et paraît désigner celui qui est originaire de Aegerten, village proche de Bienne.

Aegerter est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Daniel Aegerter (1969-), entrepreneur suisse ;
 Dominique Aegerter (1990-), coureur motocycliste suisse ;
 Karl Aegerter (1888-1969), peintre et artiste suisse ;
 Leo Aegerter (1875-1953), cartographe suisse ;
 Mia Aegerter (1976-), chanteuse pop suisse ;
 Peter Aegerter (1936-), artiste suisse ;
 Peter Aegerter (1957-), homme politique (BDP) suisse ;
 Silvan Aegerter (1980-), footballeur suisse.